Овдієнко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Овдієнко Василь Андрійович (? — 1921) — вояк УНР.
 Овдієнко Іван Родіонович (1888—1951) — український актор і театральний діяч, заслужений артист УРСР.
 Овдієнко Ігор Миколайович (* 1937) — український кораблебудівник, господарський та партійний функціонер.
 Овдієнко Людмила Миколаївна (1948—2015) — українська поетеса, журналіст, член Національної спілки письменників.
 Овдієнко Марія Григорівна (* 1948) — українська дисидентка, письменниця, видавець.
 Овдієнко Петро Павлович (1959—2009) — український історик, фахівець в галузі дослідження подій Української революції 1917—1921 рр.
 Овдієнко Артем (1979) — український тележурналіст
Українські прізвища